Cairo Montenotte, commune de la province de Savone en Italie.
 Bataille de Montenotte, remportée par les troupes du général Napoléon Bonaparte, sur la commune précédente.
 Montenotte,  ancien département français (de 1805 à 1814).